Rajh je slovenska popačenka nemške besede Das Reich, kar pomeni država. S tem izrazom se predvsem označujejo tri obdobja v nemški državnosti:
 Prvi rajh - Sveto rimsko cesarstvo
 Drugi rajh - Nemško cesarstvo (1871-1918)
 Tretji rajh - nemška država v času nacizma med letoma 1933 in 1945
in tudi
 Rajh (priimek)